

Гайлс — місто в окрузі Форест, штат Вісконсин
 Гайлс — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин